Kośmidry (Polen) - plaats in Ermland-Mazurië, Polen
 Izdebki-Kośmidry - plaats in Masovië, Polen